Fouchécourt puede referirse a:
 Fouchécourt, comuna francesa de Alto Saona.
 Fouchécourt , comuna francesa de Vosgos.